Smörgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smörgrund, Sastmola, Satakunta, 
 Smörgrund (vid Kittuis, Korpo), Åboland, 
 Smörgrund (vid Utö, Korpo), Åboland,

Se även
Smörgrundet
Smörgrisen

Robotskapade Finlandförgreningar